Украинский легион — неофициальное наименование ряда военных формирований, образованных по национальному признаку во время Первой и Второй мировой войны:
 Легион украинских сечевых стрельцов (1914—1918)
 Военные отряды националистов /легион Сушко/ (август — конец 1939)
 Дружины украинских националистов (февраль — октябрь 1941)
 Украинский легион (Хорватия) (лето 1941 — весна 1945)
 201-й шуцманшафт батальон (октябрь 1941 — декабрь 1942)